Олександр Онищенко:
 Олександр Онищенко (* 1957) — художник.
 Онищенко Олександр Романович (* 1969) — український підприємець, колишній народний депутат, емігрант.